Jean-Joseph dit Jean-Baptiste Soulacroix (1790-1848), membre de l'Instruction Publique, recteur de l'Académie de Lyon de 1833 à 1845
 Charles Soulacroix (1825-1899), sculpteur et peintre
 Frédéric Soulacroix (1858-1933), peintre, fils du sculpteur et peintre Charles Soulacroix (1825-1899)
 Gabriel Soulacroix (1859-1913) pseudonyme de Gabriel de Bessonies, prêtre antimaçonnique
 Gabriel Soulacroix (1853-1905), artiste lyrique, baryton